Vonderlinn ist der Familienname folgender Personen:

Jakob Vonderlinn (1855–1939), deutscher Hochschullehrer für darstellende Geometrie
Julia Vonderlinn (* 1942), Schweizer Schauspielerin und Teppichkünstlerin